Брестово може да се отнася за:

 Брестово, село в Област Благоевград, България;
 Брестово, село в Област Ловеч, България;
 Брестово, село в Община Владичин хан, Сърбия;
 Брестово, село в Община Деспотовац, Сърбия;
 Брестово, село в Община Нови пазар, Сърбия.